Аксой () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аксой, Муаммер (1917—1990) — турецкий специалист в области права, политик, колумнист и интеллектуал.
 Аксой, Саадет (род. 1983 года) — турецкая актриса.
 Аксой, Фатих (род. 1997) — турецкий футболист.